Черемхово — название населённых пунктов в России:
 Черемхово — село в Ивановском районе Амурской области.
 Черемхово — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Черемхово — село в Улётовском районе Забайкальского края.
 Черемхово — город в Иркутской области, административный центр Черемховского района.
 Черемхово — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Черемхово — село в Каменском районе Свердловской области.
 Черемхово — деревня в Чаинском районе Томской области.

См. также 
 Половино-Черемхово
Черемхова